Куп победника купова 1969/1970. је било десето издање клупског фудбалског такмичења које је организовала УЕФА.

Такмичење је трајало од септембра 1968. до 29. априла 1970. године. Манчестер Сити је у финалу био успешнији од Горњика и освојио први трофеј Купа победника купова. Финална утакмица одиграна је на стадиону Ернст Хапел у Бечу. Најбољи стрелац такмичења био је нападач Горњика Влоџимеж Лубански са 7 постигнутих голова.

Резултати

Прелиминарна рунда

Први круг

Други круг

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 1969/70 такмичење на УЕФА сајту
 резултати на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Куп победника купова 1969/70–резултати, протоколи
 1969/70 Куп победника купова

Куп победника купова у фудбалу
Фудбал у 1969.
Фудбал у 1970.